Charlotte Amalie af Danmark kan henvise til flere personer:

 Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714) - datter af landgreve Vilhelm 6. af Hessen-Kassel og gift med Christian 5. af Danmark
 Charlotte Amalie af Danmark (1706-1782) - datter af Frederik 4. af Danmark

Se også 
 Charlotte Amalie - hovedstad og største by i øgruppen U.S. Virgin Islands, de forhenværende Dansk-Vestindiske Øer.